NPS může být:

 National Park Service – správa národních parků v USA
 Net Promoter Score – míra loajality zákazníků
 sex bez penetrace – anglická zkratka z Non-Penetrative Sex

Zkratky